Djurholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djurholm, Brändö, Åland, 
 Djurholm, Kimitoön, Åboland,

Se även
Djurholmen
Djursholm

Robotskapade Finlandförgreningar